Colmeal (Figueira de Castelo Rodrigo), een plaats in de Portugese gemeente Figueira de Castelo Rodrigo
 Colmeal (Góis), een plaats in de Portugese gemeente Góis